Pocho Aztlan ( — ) — четвёртый студийный альбом американской дэтграйнд-группы Brujeria.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Fantasma — бас-гитара, бэк-вокал
 Hongo — гитара, тексты песен (песни 2, 4-8, 11, 12)
 Pinche Peach — сэмплы, бэк-вокал
 Juan Brujo — вокал, тексты песен
 Pititis — гитара, бэк-вокал, женский вокал
 El Cynico — бас-гитара, бэк-вокал, тексты песен (3)

Приглашённые музыканты 
 Juan Ramón Rufino Ramos — Narration (1)
 El Podrido — ударные (песни 12, 13)
 Hongo Jr. — ударные (песни 1-11)

Прочие 
 Russ Russell — продюсирование, запись
 Eddie Casillas — продюсирование, запись
 Ross Gonzalez — продюсирование, запись
 Huey Dee — продюсирование, запись
 Chris Paccou — сведение
 Gene Grimaldi — мастеринг
 Destructor — обложка
 Marcelo Vasco — дизайн
 El Embrujado — тексты песен (1)
 A Kuerno — тексты песен (9, 10)

См. также 
 Ацтлан

Примечания

Ссылки 
 Pocho Aztlan на Nuclear Blast.

Альбомы Brujeria